Cranford ist der Name mehrerer Orte:

 Cranford (New Jersey), Vereinigte Staaten
 Cranford (Northamptonshire), Vereinigtes Königreich
 Cranford, ein Ortsteil im Londoner Stadtbezirk Hounslow

Cranford ist der Familienname folgender Personen:

 John W. Cranford (1862–1899), US-amerikanischer Politiker
 Michael Cranford, britischer Schriftsteller

Cranford bezeichnet außerdem:

 Cranford (Roman), Roman der britischen Schriftstellerin Elizabeth Gaskell
 Cranford (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahre 2007, die an Werke von Elizabeth Gaskell angelehnt ist